Флаг Гродненской области () утверждён указом Президента № 279 от 14 июня 2007 года. Представляет собой прямоугольное красное полотнище с соотношением сторон 1:2. В центре лицевой стороны полотнища размещено изображение герба области без дубовых веток и обвивающей их ленты.

Гродненская область
Флаг
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Флаги с изображением зубра
Флаги с изображением корон